Goldgrube ist der Name von geographischen Objekten:
 Goldgrube (Bad Homburg), aufgelassenes Bergwerk im Taunus, Hochtaunuskreis, Hessen
 Goldgrube (Berg) (492,0 m), Berg im Taunus, bei Oberursel, Hochtaunuskreis, Hessen
 Koblenz-Goldgrube, Stadtteil des kreisfreien Koblenz, Rheinland-Pfalz 

Goldgrube steht auch für:
 Bergwerk, in dem Gold abgebaut wird
 umgangssprachlich: sehr einträgliches Geschäft oder Restaurant
 Goldgrube (Offertenblatt), österreichisches Offertenblatt
Siehe auch:
 Goldgrubengrund